El término El reloj puede referirse a:

 El reloj (canción), bolero del compositor mexicano Roberto Cantoral.
 El Reloj, juego de naipes.
 El Reloj (1971), banda de rock argentina (1971-1977/1993-):
 El Reloj (1975), álbum de la banda El Reloj.
 El reloj (1950), novela de Carlo Levi.
 El reloj (The Clock) (1945), película de Vincente Minnelli.
 El reloj (2008), película (c) de Marco Berger.
 El Reloj, periódico en español de Israel.